Astyris är ett släkte av snäckor. Astyris ingår i familjen Columbellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Astyris